Филтърът е устройство, което ограничава или спира изцяло определени въздействия на (частици, честоти, флуиди и т.н.). Различните електронни филтри могат да работят на принципа на трептящия кръг, а също и на електромеханичен принцип. Те се изтраждат както като самостоятелен елемент така и като съвкупност от електронни компоненти (бобини, кондензатори, полупроводници.

Функцията за обработка на сигнал, която се очаква да премахне нежеланата сигнална компонента и/или да повиши някоя. Електронните филтри биват:

 пасивни или активни
 аналогови или цифрови
 за дълго време или продължително време или никакво
 линейни или нелинейни
 с безкрайна импулсна характеристика или с приближена импулсна характеристика

Най-голямата част от електронните филтри са линейните въпреки различния вид.

Филтрите за флуиди обикновено се налага да се чистят или заменят след определено време. Те могат да ограничат преминаването на дадени вещества по механичен или химичен път.

Приложение 
Филтрите намират приложение в комуникационната техника, Системите за автоматично управление и регулиране, оптиката, химическата промишленост, енергетиката, изчислителната техника.

Оборудване
Електроника